QC steht für:
 Air Corridor, ehemalige mosambikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Air Zaire, zeitweilig auch Air Congo, ehemalige Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Quality Control, siehe Qualitätssicherung
 postalische Abkürzung der Provinz Québec, Kanada
 Quebec Central Railway, Eisenbahngesellschaft in der kanadischen Provinz Québec
 Queen’s Counsel, siehe Kronanwalt
 Questionable Content, englischsprachiger Webcomic
 Quezon City, Stadt auf den Philippinen.
 Quick Change, Schnellumrüstung, siehe auch QC-Verkehrsflugzeug
 Quick Charge, proprietäres Übertragungsverfahren von elektrischer Leistung auf der USB-Schnittstelle
 HP Quality Center, Testmanagement-Software von Hewlett-Packard
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Horner & Sons

Abkürzung